Балдуин може да се отнася за:

 Латински императори на Константинопол
 Балдуин I (1172 – 1205), също граф на Фландрия и Ено
 Балдуин II (1217 – 1273), също граф на Намюр

 Крале на Йерусалим
 Балдуин I (Йерусалим) (1068 – 1118)
 Балдуин II (Йерусалим) (?-1131)
 Балдуин III (Йерусалим) (1130 – 1162)
 Балдуин IV (Йерусалим) (1161 – 1185)
 Балдуин V (Йерусалим) (1177 – 1186)

 Крале на Белгия
 Бодуен (1930 – 1993)

 Графове на Фландрия
 Балдуин I (Фландрия) (837-879)
 Балдуин II (Фландрия) (863-918)
 Балдуин III (Фландрия) (940-962)
 Балдуин IV (Фландрия) (980-1035)
 Балдуин V (Фландрия) (1013 – 1067)
 Балдуин VI (1030 – 1070)
 Балдуин VII (1093 – 1119)
 Балдуин VIII (1150 – 1195), също граф на Ено като Балдуин V (Ено)
 Балдуин IX (1068 – 1118), също император на Константинопол като Балдуин I

 Графове на Ено
 Балдуин I (1030 – 1070), също граф на Фландрия като Балдуин VI
 Балдуин II (Ено) (1056 – 1098)
 Балдуин III (Ено) (?-1120)
 Балдуин IV (Ено) (1109 – 1171)
 Балдуин V (Ено) (1150 – 1195), също граф на Фландрия
 Балдуин VI (1030 – 1070), също император на Константинопол като Балдуин I

 Графове на Намюр
 Балдуин I (1150 – 1195), също граф на Ено като Балдуин V (Ено)
 Балдуин II (Намюр) (1217 – 1273)